Markkula ist der Familienname folgender Personen:

 Markku Markkula (* 1950), finnischer Politiker
 Mike Markkula (* 1942), US-amerikanischer Unternehmer